Евгра́фов — фамилия; женская форма Евграфова.

Известные носители

А 
 Евграфов, Алексей Романович (1867—1953) —  доктор ветеринарных наук

В 
 Евграфов, Вадим Николаевич (1922—1944) — гвардии лейтенант, лётчик 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота; Герой Советского Союза.
 Евграфов, Виктор Иванович (1948—2021) — советский и российский актёр театра и кино, каскадёр, заслуженный артист России (1994).

Евграфов, Георгий Константинович (1895—1967) — советский учёный—мостостроитель.

И 
 Евграфов, Игорь Владимирович (19??) — советский пловец.

Л 
 Евграфов, Лев Борисович (1934—2021) — советский и российский виолончелист, заслуженный артист Российской Федерации.
 Евграфов, Леонтий Васильевич (1935—2020) — начальник Мурманского тралового флота, представитель Минрыбхоза СССР в Сьерра-Леоне.

М 
 Евграфов, Марат Андреевич (1926—1997) — советский и российский математик.

Н 
 Евграфов, Николай Иванович (1904—1941) — советский живописец.

О 
 Евграфов, Олег Леонидович (род. 1935) — украинский тренер.
 Евграфов, Осип Никанорович (1893—?) — российский купец, городской голова города Кургана.

П 
 Евграфов, Павел Борисович (1944—2015) — и. о. председателя Конституционного суда Украины.

С 
 Евграфов, Садофий Петрович (1913—1944) — Герой Советского Союза (посмертно).

Ю 
 Евграфов, Юрий Анатольевич (1949―2021) — российский хоровой дирижёр, композитор, профессор МГК им. П. И. Чайковского.

Я 
 Евграфов, Яков Евграфович (1904—1978) — инженер-конструктор, кораблестроитель.

См. также 
 
 Евграф